Вартенберг:

Топоним 
 Вартенберг — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Вартенберг — коммуна в Германии, в земле Гессен.
 Вартенберг — район Берлина.
 Вартенберг-Рорбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Сыцув () — город в Польше

Персоналии 
 Вартенберг, Кристиане (1956) — восточно-германская бегунья.